Dmitrij Alekszandrovics Szennyikov (; Leningrád, 1976. június 24. –) orosz válogatott labdarúgó.

Pályafutása
Az egykori Leningrád legismertebb klubjában, a Zenyitben nevelkedett, de itt nem került be a felnőtt csapatba. Szerepelt a város másik egyesületében, a Lokomotiv Szankt-Petyerszburgban, majd a CSZKA Moszkva szerződtette, amelynek színeiben 1998-ban mutatkozott be az orosz élvonalban.

A következő évet a Sinnyik Jaroszlavlban töltötte, és itt sem játszott valami sokat, de ez elég volt a Lokomotyiv Moszkva vezetőinek, hogy szerződtessék. 2000 nyarán került a fővárosi Vasutasokhoz, és rögtön alapember lett. Teljesítményének köszönhetően két hónappal a 2002-es labdarúgó-világbajnokság előtt bemutatkozhatott a válogatottban, és ott volt az ázsiai világbajnokságon is. Ugyanebben az évben bajnokságot nyert a Lokomotyivval, és a BL-ben is bemutatkozhatott.

Sikerei, díjai 
Lokomotyiv Moszkva
Orosz bajnok: 2002, 2004
Orosz kupa: 2000, 2001
Orosz szuperkupa: 2003, 2005

Statisztika

Források

Külső hivatkozások 
 Dmitrij Szennyikov – RussiaTeam honlapján
 Dmitrij Szennyikov – Russia – Record International honlapján

1976-ban született személyek
Orosz labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Rubin Kazany labdarúgói
A CSZKA Moszkva labdarúgói
A Sinnyik Jaroszlavl labdarúgói
A Lokomotyiv Moszkva labdarúgói
A 2002-es világbajnokság labdarúgói
A 2004-es Európa-bajnokság labdarúgói
Élő személyek